Agali ist der Name von

Agali (Estland) (deutsch: Agal), ein Dorf in Estland
Victor Agali (* 1978), ein nigerianischer Fußballspieler